

Fantasy
Grell - creature dell'universo di Warcraft
Grell - tipo di aberrazione in Dungeons and Dragons

Persone
Albert Grell - pittore tedesco
Bertrand Grell - calciatore trinidadiano
Eduard Grell - compositore, organista e docente tedesco
Glen Grell - politico statunitense
Heinrich Grell - matematico tedesco
Karl Grell - compositore e direttore d'orchestra austriaco
Karl Gottlieb Grell - zoologo e protistologo tedesco
Mike Grell - fumettista statunitense

Videogiochi
Grell and Falla - videogioco a piattaforme del 1992